Estadio Municipal Jose Bento Pessoa je višenamjenski stadion u gradiću Figueiri da Foz u Portugalu.  

Trenutno je najviše u uporabi za nogometne susrete. Na njemu svoje utakmice igra mjesni nogometni klub Naval.

U stanju je primiti do 10.000 ljudi.

Godina izgradnje:

Prva utakmica:

Rasvjeta:

Pessoa, Jose Bento